Karauli (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Karauli (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Karauli